Ha’il (miasto)
 Ha’il (prowincja)

Zobacz też